Cantonul Hucqueliers este un canton din arondismentul Montreuil, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Aix-en-Ergny || align="right" | 104 || align="right" | 62650 || align="right" | 62017
|-
| Alette || align="right" | 249 || align="right" | 62650 || align="right" | 62021
|-
| Avesnes || align="right" | 46 || align="right" | 62650 || align="right" | 62062
|-
| Bécourt || align="right" | 238 || align="right" | 62240 || align="right" | 62102
|-
| Beussent || align="right" | 411 || align="right" | 62170 || align="right" | 62123
|-
| Bezinghem || align="right" | 294 || align="right" | 62650 || align="right" | 62127
|-
| Bimont || align="right" | 117 || align="right" | 62650 || align="right" | 62134
|-
| Bourthes || align="right" | 545 || align="right" | 62650 || align="right" | 62168
|-
| Campagne-lès-Boulonnais || align="right" | 453 || align="right" | 62650 || align="right" | 62202
|-
| Clenleu || align="right" | 183 || align="right" | 62650 || align="right" | 62227
|-
| Enquin-sur-Baillons || align="right" | 173 || align="right" | 62650 || align="right" | 62296
|-
| Ergny || align="right" | 173 || align="right" | 62650 || align="right" | 62302
|-
| Herly || align="right" | 323 || align="right" | 62650 || align="right" | 62437
|-
| Hucqueliers || align="right" | 505 || align="right" | 62650 || align="right" | 62463
|-
| Humbert || align="right" | 254 || align="right" | 62650 || align="right" | 62466
|-
| Maninghem || align="right" | 137 || align="right" | 62650 || align="right" | 62545
|-
| Parenty || align="right" | 396 || align="right" | 62650 || align="right" | 62648
|-
| Preures || align="right" | 448 || align="right" | 62650 || align="right" | 62670
|-
| Quilen || align="right" | 61 || align="right" | 62650 || align="right" | 62682
|-
| Rumilly || align="right" | 255 || align="right" | 62650 || align="right" | 62729
|-
| Saint-Michel-sous-Bois || align="right" | 89 || align="right" | 62650 || align="right" | 62762
|-
| Verchocq || align="right" | 523 || align="right" | 62560 || align="right" | 62844
|-
| Wicquinghem || align="right" | 179 || align="right" | 62650 || align="right" | 62886
|-
| Zoteux || align="right" | 390 || align="right" | 62650 || align="right" | 62903
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais